Агітація:

 Агітація (суспільство)
 Агітація (технологія)